Theater der Jugend ist der Name folgender Theater:
 Theater der Jugend (Berlin)
 Theater der Jugend (Hannover)
 Theater der Jugend (Wien)
 Theater der Jugend in München, siehe Schauburg (München)
 Theater der Jugend, früherer Name für Junges Theater Bonn

Siehe auch: 
 Jugendtheater
 Theater Junge Generation, Kinder- und Jugendtheater in Dresden
 Theater der jungen Garde
 Theater der Jungen Welt, Kinder- und Jugendtheater in Leipzig
 Théâtre des jeunes Éleves in PAris